Выборы в Сенат США в Нью-Гэмпшире состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующая сенатор-демократ Мэгги Хассен баллотировалась вновь. Внутрипартийные выборы в Нью-Гэмпшире состоялись 13 сентября. По результатам всеобщих выборов Хассен была переизбрана на второй срок.

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Мэгги Хассен — действующая сенатор США от штата Нью-Гэмпшир (с 2017 года),  (2013—2017)

Участники праймериз 
 Пол Краутман — стоматолог, кандидат в Сенат США (2020)
 Джон Риджиери

Результаты

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
  — бригадный генерал спецназа армии США в отставке, кандидат в Сенат США (2020)

Участники праймериз 
 Жерар Белоин — кровельный подрядчик, вечный кандидат
 Джон Берман — разработчик электронного оборудования, инженер-испытатель, кандидат в Сенат США (2020)
 Деннис Ламар
 Эдмунд Лапланте — ветеран морской пехоты США
 Викрам Маршамани — писатель, бизнесмен
  — президент  (2013—2018, с 2020 года), исполняющий обязанности  (2017)
 Теджасинья Сивалингам — домовладелец, кандидат в  (2018, 2020)
  — городской менеджер Лондондерри, кандидат на пост  (2012)
 Брюс Фентон — криптовалютный предприниматель

Отказавшиеся от выдвижения 
 Крис Сунуну —  (с 2017 года) (переизбирается)
 Келли Эйотт — сенатор США от штата Нью-Гэмпшир (2011—2017)

Дебаты

Опросы

Результаты

Либертарианская партия 
29 января 2022 года  выдвинула кандидатуру учёного-программиста и предпринимателя Джереми Кауфмана.

Номинант 
  — основатель и генеральный директор , член правления проекта Free State Project

Исключённые из списка решением Съезда 
 Кевин Кан — кандидат в Палату представителей (2020)

Независимые кандидаты 
 Теджасинья Сивалингам (вписанный кандидат)

Не квалифицировались 
 Джефф Вуллакотт — бизнесмен
 Стив Хаттамер — врач

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Мэгги Хассен vs. Келли Эйотт

Мэгги Хассен vs. Брюс Фентон

Мэгги Хассен vs. Чак Морс
Агрегированный источник

Мэгги Хассен vs. Кори Левандовски

Мэгги Хассен vs. Брайант Месснер

Мэгги Хассен vs. Кевин Смит

Мэгги Хассен vs. Крис Сунуну

представитель Демократической партии vs. представитель Республиканской партии

Мэгги Хассен vs. любой оппонент

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Тома Альсьера
 Сайт кампании Дональда Болдука
 Сайт кампании Чака Морса
 Сайт кампании Теджасиньи Сивалингама
 Сайт кампании Кевина Смита
 Сайт кампании Мэгги Хассен

Выборы в Сенат США в Нью-Гэмпшире
2022 год в Нью-Гэмпшире